Miączynek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Miączynek, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Miączynek, village de la voïvodie de Mazovie